Kabus ist der Familienname folgender Personen:

 Christine Kabus (* 1964), deutsche Schriftstellerin und Drehbuchautorin
 Dieter B. Kabus (1941–1993), deutscher Pastor und Jugendbuchautor
 Heinrich Kabus (1892–1964), deutscher Sportfunktionär
 Petra Kabus (1963–2013), deutsche Germanistin, Autorin und Verlagslektorin
 Ronny Kabus (1947–2022), deutscher Historiker und Museumswissenschaftler
 Siegfried Kabus (* 1923), deutscher Hochstapler, Nationalsozialist und verurteilter Terrorist
 Sylvia Kabus (* 1952), deutsche Regisseurin, Autorin und Journalistin
 Wilhelm Kabus (1918–1996), deutscher Politiker (CDU)

Siehe auch:
 Cabus
 Kabos